Yelling ist der Familienname folgender Personen:

 Hayley Yelling (* 1974), britische Langstreckenläuferin
 Liz Yelling (* 1974), britische Langstreckenläuferin

Yelling ist der Ortsname von:
 Yelling (Cambridgeshire), Dorf in der englischen Grafschaft Cambridgeshire (traditionelle Grafschaft Huntingdonshire)

Siehe auch:
 Jelling